Polska:
 Karlsdorf – do 1950 r. nazwa Zielonego Gaju, wsi w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, w gminie Janów

Niemcy:
 Karlsdorf – dzielnica gminy Demitz-Thumitz w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Karlsdorf – dzielnica gminy Karlsdorf-Neuthard w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Karlsdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Ukraina:
 Karlsdorf – była miejscowość

Zobacz też:
 Carlsdorf
 Karlsdorf-Neuthard